Basile puede hacer referencia a:

Personas 
 Achille Basile, político italiano.
 Alfio Basile, exfutbolista y entrenador argentino.
 Carlo Emanuele Basile, político y escritor italiano.
 Cesare Basile, cantautor italiano.
 Emanuele Basile, carabiniere italiano.
 Emanuele Basile, magistrado italiano.
 Ernesto Basile, arquitecto italiano.
 Giambattista Basile, escritor italiano. 
 Gianluca Basile, jugador de básquetbol italiano.
 Gioacchino Basile, sindicalista italiano.
 Giovan Battista Filippo Basile,  arquitecto italiano.
 Giuseppe Basile, político italiano.
 Luigi Basile, político italiano.
 Marco Basile, actor italiano.
 Maurizio Basile, economista italiano, director de Aeroporti di Roma.
 Michele Basile, escritor italiano.
 Salvatore Basile, actor italiano, nacionalizado colombiano.

Lugares
 Pico Basilé, la montaña más alta de Guinea Ecuatorial.